Альбе́рти () — фамилия. Известные носители:

 Альберти, Борис Аркадьевич (1872 — после 1926) — российский архитектор.
 Альберти, Валентин (1635—1697) — профессор богословия и философии Лейпцигского университета, приобретший громкую известность массою полемических статей по религиозным вопросам и учебником естественного права. В честь его была выбита медаль.
 Альберти, Гвидо (1909—1996) — киноактёр.
 Альберти, Даниэль — итальянский пианист.
 Альберти, Джузеппе Маттео (1685—1751) — итальянский композитор.
 Альберти, Дино (род. 1982) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Альберти, Доменико (1710—1740) — итальянский композитор.
 Альберти, Иоганн Густав Вильгельм (1757—1837) — немецкий промышленник.
 Альберти, Керубино (1553—1615) — итальянский гравёр и художник.
 Альберти, Конрад (1862—1918) — литературный псевдоним немецкого писателя Конрада Зитенфельда.
 Альберти, Конрад фон(1894—1967) — немецкий военачальник, генерал-майор вермахта.
 Альберти, Леон Баттиста (; 1404—1472) — итальянский учёный, писатель, архитектор эпохи Возрождения.
 Альберти, Мануэль (1763—1811) — аргентинский священник и политик.
 Альберти, Мариза (род. 1954) — американский кинооператор.
 Альберти, Паолина (1868—1958) — итальянская оперная певица.
 Альберти, Петр Филиппович (1913—1994) — советский художник.
 Альберти, Рафаэль (; 1902—1999) — испанский поэт.
 Альберти, Саломон (1540—1600) — немецкий анатом и педагог.
 Альберти, Фридрих Август фон (1795—1878) — немецкий горный инженер.
 Альберти, Энрико (род. 1947) — итальянский кёрлингист.

Составные фамилии 
 Альберти ди Вилланова, Франческо (1737—1801) — итальянский лексикограф.